Kam peut désigner :
 Kam, une ethnie de Chine également appelée Dong ;
 kam ou dong du Sud, une langue tai-kadai ;
 Kam, né Craig A. Miller (1971-), un rappeur West Coast ;
 Sharon Kam (1971-), une clarinettiste israélienne ;
 Søren Kam (1921-2015), officier danois de la Waffen-SS ;
 Kam, alias Annick Kamgang (1977-), dessinatrice de presse et bédéiste
 Kam, le pseudonyme de Camille Chafer, co-créateur des studios Ankama
 , une localité du district de Tropojë en Albanie.

KAM peut désigner :
 , un outil de la Banque mondiale pour aider les pays à identifier les défis et les opportunités auxquels ils sont confrontés dans leur transition vers l'économie de la connaissance ;
 théorème KAM, un résultat mathématique dû à Kolmogorov, Arnold et Moser.

Notes et références